Sav. kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul Amédée Ludovic Savatier

Auktorsförkortningar